panewka – element dawnej broni palnej
 panewka – część łożyska ślizgowego
 panewka – część stawu
 panewka stawu biodrowego